Snugga kan syfta på:
Snugga – används för att röka tobak, se rökpipa
Eskilsby och Snugga – en av SCB avgränsad och namnsatt tätort i Härryda kommun
Snugga, Björklinge – en tidigare by i Björklinge